Il Roller Hockey Asia Cup 2009 è stata l'11ª edizione del Roller Hockey Asia Cup; la manifestazione venne disputata in Cina nella città di Dalian dal 12 al 14 gennaio 2010.
La manifestazione inizialmente doveva essere organizzata nel 2009 ma fu spostata a gennaio 2010.
La competizione fu organizzata dall'Asia Confederation of Roller Sports.
Il torneo maschile fu vinto dalla nazionale di Macao per la 7ª volta nella sua storia.
Il torneo femminile fu vinto dalla nazionale indiana per la 2ª volta nella sua storia.

Torneo maschile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Torneo femminile

Nazionali partecipanti

Svolgimento del torneo

Risultati

Classifica

Campioni

Collegamenti esterni 
 
 Risultati su rinkhockey.net
 Risultati su rinkhockey.net

2009